De NSU Prinz is een kleine personenauto in sedanuitvoering van het Duitse automerk NSU. De wagen werd voorgesteld op het Autosalon van Frankfurt in 1957. Het was de eerste naoorlogse wagen van NSU.

De productie van de Prinz I begon in 1958. De wagen had een tweecilinder luchtgekoelde heckmotor van 583 cm³ die 20 pk ontwikkelde, goed voor een topsnelheid van 105 km/u. Het motorvermogen werd op de achteras afgeleverd via een niet-gesynchroniseerde handgeschakelde vierbak. De Prinz I werd aangeboden als tweedeurs sedan met een zelfdragende carrosserie, rechte daklijn en plaats voor vier personen. De uitrusting was bijzonder eenvoudig: de zetels waren niet verstelbaar, de deuren waren voorzien van schuiframen en de enige beschikbare carrosseriekleur was lichtgroen.

Vanaf 1959 werd parallel de Prinz II aangeboden. Dit nieuwe model was qua carrosserie en motorisatie identiek aan de Prinz I, maar was voorzien van een betere uitrusting. De Prinz II had een volledig gesynchroniseerde versnellingsbak en een interieur in kunstleer met een beter uitgerust dashboard, opbergvakken in de deuren en een asbak. Er was keuze uit meerdere carrosseriekleuren en tegen meerprijs kon de wagen ook met een vouwdak geleverd worden. De sportieve variant van de Prinz II, de Prinz 30, ontwikkelde 30 pk met dezelfde cilinderinhoud door een iets grotere carburateur te gebruiken en haalde een topsnelheid van 118 km/u.

Eind 1959 werden de versies Prinz IIE en Prinz 30E gelanceerd voor de exportmarkt. Deze waren uitgerust met verstelbare zetels en de toen populaire driehoekige openslaande zijruitjes in de deuren. De voorste richtingaanwijzers bevonden zich niet meer op de spatborden maar waren onder de koplampen gemonteerd.

In 1960 werd de productie van de Prinz I stopgezet en werd de Prinz II vervangen door de Prinz III. De carrosserie bleef ongewijzigd maar de motor ontwikkelde voortaan 23 pk, goed voor een topsnelheid van 111 km/u. De ophanging werd verbeterd en de voorste richtingaanwijzers bevonden zich nu standaard onder de koplampen.

Prinz